Шароль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шароль — округ у департаменті Сона і Луара
 Шароль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром

Див. також 
 Шароле (значення)